The Aggressor – film del 1911 diretto da Thomas H. Ince e George Loane Tucker
 The Aggressor – film del 1914 diretto da Edgar Jones